Ченай Оупън 2012 е турнир по тенис, който се играе на твърда настилка на открито. Провежда се в Ченай, Индия.

Това e 17-ото издание на Ченай Оупън и е част от турнирите от международните серии 250 на ATP на ATP Световен Тур 2012.

Сингъл

Поставени тенисисти

Финали

Горна половина

Долна половина

Двойки

Поставени двойки

Схема

Източници 
 Квалификации сингъл
 Схема сингъл
 Схема двойки

ATP Световен Тур 2012
Ченай Оупън